Laumann ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Laumann (1894–1970), deutscher Offizier der Fliegertruppe
 Danièle Laumann (* 1961), kanadische Ruderin
 Hartmut Laumann (1949–2001), deutscher Prähistoriker
 Johannes Laumann (1901–1979), deutscher Politiker (SPD)
 Joseph Laumann (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Karl-Josef Laumann (* 1957), deutscher Politiker (CDU)
 Martin Laumann-Ylvén (* 1988), norwegischer Eishockeyspieler
 Rikke Laumann (* 1983), dänische Voltigiererin
 Silken Laumann (* 1964), kanadische Rudersportlerin
 Theodor Laumann (* 1934), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Jacob G. Lauman (1813–1867), US-amerikanischer Geschäftsmann und Offizier
 Daniel Laumans (* 1972), deutscher Pianist, Komponist und Musikforscher
 Lowman